Чемпионат мира по трековым велогонкам 2003 года прошёл в Штутгарте с 30 июля по 3 августа под эгидой UCI. Было разыграно 15 комплектов наград: 9 у мужчин и 6 у женщин. Первоначально чемпионат должен был пройти в китайском городе Шэньчжэнь, но из-за вспышки атипичной пневмонии соревнования решено было провести в Германии. Победителями в общекомандном зачёте стала сборная России, которая все свои медали добыла в женской части соревнований.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт UCI

2003
Спорт в Германии в 2003 году
2003 год в велоспорте
Июль 2003 года
Август 2003 года
Международные спортивные соревнования в Штутгарте